Matemàtiques

 Interpolació d'una funció en anàlisi numèric, obtenció de noves dades a partir d'un nombre discret de dades originals
 Interpolació multivariable: interpolació sobre funcions de més d'una variable
 Interpolació polinòmica: tècnica d'interpolació d'un conjunt de dades o d'una funció per un polinomi
 Interpolació polinòmica de Lagrange: polinomi que interpola un conjunt de punts donat en la forma de Lagrange
 Interpolació baricèntrica: forma d'interpolació que, a partir de la interpolació polinòmica de Lagrange, crea un mètode que permet trobar el polinomi interpolador amb menys operacions
 Interpolació per splines:forma d'interpolació on l'interpolant és un tipus especial de funció polinòmica definida a trossos anomenada un spline

Música

 Interpolació (música popular): tècnica musical consistent en emprar una part d'una canço però tornant a tocar-la gravant-la exactament igual 
 Interpolació (música clàssica)

Gràfics d'ordinador

 Resampling: interpolació d'imatge
 Tweening: interpolació de vídeo
 Sistema d'interpolació: interpolació de vídeo consistent en generar nous fotogrames utilitzant els ja existents en un arxiu audiovisual
Pàgines de desambiguació